

Geografia 
Grecia
 Ro – isola del Dodecaneso
Italia
 Ro – frazione del comune di Montichiari, in provincia di Brescia
 Ro – frazione del comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara

Sigle 
 Ragnarok Online – gioco di ruolo online
 Read-only – (di) sola lettura, in informatica
 Record olimpico
 Ricerca operativa

Codici 
 RO – codice vettore IATA di Tarom
 ro – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua rumena
 RO – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Romania
 RO – codice ISO 3166-2:BR di Rondônia (Brasile)
 RO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Rovigo (Italia)
 RO – codice ISO 3166-2:MU di Rodrigues (Mauritius)
 RO – codice ISO 3166-2:UY del Rocha (Uruguay)

Informatica 
 .ro – dominio di primo livello della Romania

Storia 
 Ro – sovrano predinastico dell'antico Egitto

Trasporti 
 RO – targa automobilistica di Rohrbach (Austria)
 RO – targa automobilistica di Rosenheim (Germania)
 RO – vecchia targa automobilistica di Rokycany (Repubblica Ceca)
 RO – lavorazione di "revisione ordinaria" delle locomotive
 Lancia Ro – autocarro della Lancia Veicoli Industriali

Altro 
 Ro – piccolo canguro che appare nelle storie di Winnie the Pooh
 Ro – kana
 Lingua ro – lingua artificiale inventata da Edward Powell Foster
 R0 (per la precisione R0) – numero di riproduzione di base